Sedgwick (Arkansas)
 Sedgwick (Colorado)
 Sedgwick (Kansas)
 Sedgwick (Maine)
 Adam Sedgwick (1785 - 1873), geòleg.